Diabolical es el segundo disco de estudio de la banda de Suecia Naglfar el 28 de julio de 1998.

Lista de canciones 
 «Horncrowned Majesty» – 4:59
 «Embracing The Apocalypse» – 5:29
 «12'th Rising» – 4:04
 «Into The Cold Voids Of Eternity» – 6:25
 «The Brimstone Gate» – 4:43
 «Blades» – 3:53
 «When Autumn Storms Come» – 4:32
 «A Departure In Solitude» – 2:00
 «Diabolical - The Devils Child» – 8:53

Referencias 

Álbumes de Naglfar
Álbumes de 1998
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal